Epocha (z řec. epoché, zastavení, pozdržení) může mít více významů:

 epocha (Ekvinokcium) – astronomický referenční časový údaj, pro nějž se uvádějí prvky dráhy tělesa
 epocha – počátek letopočtu; datum (či přesný okamžik), od kterého začíná kalendář nebo jiný časoměrný systém
 dějinné období (věk, éra) charakterizované společnými znaky jako např. slohem, vynálezem, myšlenkou („epocha renesance“)
 epocha (geologie) - období vývoje Země, ve kterém vzniklo stejnojmenné chronostratigrafické oddělení
 hudební epocha
Epocha (časopis) – český časopis
 epoché – ve filosofii „pozdržení úsudku“ u řeckých skeptiků i v Husserlově fenomenologii

Externí odkazy